Henry Bolton est un nom pouvant désigner:

Henry Bolton (1842-1900), homme politique australien de Victoria
Henry Carrington Bolton (1843-1903), chimiste et bibliographe américain
Henry Bolton (né en 1963), homme politique britannique

Voir aussi

Homonymie de personnes